Il doppio  del Brussels Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Andrea Hlaváčková e Galina Voskoboeva sono le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Bethanie Mattek-Sands e Sania Mirza hanno sconfitto in finale Alicja Rosolska e Zheng Jie per 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)

  Alicja Rosolska /  Zheng Jie (finale) 
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Brussels Open 2012
WTA Tour 2012